Окдейл, Ок-Дейл (; ) — англоязычный топоним.

Топоним 
Великобритания
  — деревня в Кайрфилли.

Канада
  — в Саскачеване.

США
  — городок в Висконсине.
  — деревня в составе городка.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — деревня в тауншипе.
  — город в Калифорнии.
  — город в Луизиане.
  — район города Холиок (Массачусетс).
 Окдейл — город в Миннесоте.
  — тауншип в Небраске.
  — деревня в тауншипе.
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.

Прочее 
 Окдейл — вымышленный городок в Иллинойсе, где происходят события телесериала «Как вращается мир» (1956—2010).
  — ряд кладбищ.
  — ряд школ.

См. также 
 Ок и Дейл
  — многофункциональная площадка для выступлений в городе .